Muang Xaignabouri kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Muang Xaignabouli, distrikt, Sainyabuli, 
 Sainyabuli (provins), provinshuvudstad, 

Robotskapade Laosförgreningar